Mauregard : commune française de Seine-et-Marne
 Mauregard : feuilleton télévisé de Claude de Givray

oc:Mauregard